Ґергард Герцберґ (нім. Gerhard Herzberg) (25 грудня 1904, Гамбург — 3 березня 1999) — канадський фізик, лауреат Нобелівської премії.
 3316 Герцберґ (3316 Herzberg) — астероїд головного поясу.